Иван Дмитриевич Худяко́в () — советский партийный и государственный деятель, российский политик. Общественный деятель. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. Член фракции КПРФ. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Биография 
Иван Дмитриевич Худяков родился 14 августа 1938 года в селе Анчугово Анчуговского сельсовета Уксянского района Челябинской области, ныне деревня входит в состав Верхнетеченского сельсовета  Курганской области. Отец погиб во время Великой Отечественной войны, старший брат — фронтовик, после окончания Саратовского военного училища, по распределению был направлен в Тульскую воздушно-десантную дивизию.

В 1957 году окончил Тульское суворовское военное училище. После окончания училища работал токарем на Тульском оружейном заводе три месяца, затем был призван на срочную службу в отдельный батальон связи, находившийся в Барановичах. Был избран секретарём комитета комсомола части, принят кандидатом в члены КПСС.

В 1964 году окончил Тульский механический техникум, работал токарем, наладчиком, техником-конструктором на Тульском оружейном заводе.

В 1964—1969 годах — секретарь комитета ВЛКСМ завода.

В 1969—1972 годах — первый секретарь Центрального районного комитета ВЛКСМ г. Тулы.

В 1971 году окончил Тульский политехнический институт.

В 1972—1977 годах — заместитель председателя исполнительного комитета Центрального районного Совета.

В 1976 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1977—1983 годах — председатель исполнительного комитета Привокзального районного Совета Тулы.

В 1983—1991 годах — первый секретарь Привокзального райкома КПСС.

В 1991—1993 годах — заместитель директора Тульской обувной фабрики.

В 1993 году — председатель Тульского городского Совета народных депутатов. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 года «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» прекращена деятельность районных и городских Советов.

В 1995 году работал по контракту в Тульском региональном негосударственном пенсионном фонде.

В 1995—1996 годах — заведующий юридическим отделом АО «Комтекс».

В 1996—2002 годах — первый секретарь Тульского обкома КПРФ, избирался членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ (1997), председатель Тульского регионального отделения НПСР.

В 1996—1999 годах — депутат, заместитель председателя Комитета по законодательству и правовому обеспечению деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Тульской областной Думы.

В 1999 году был избран депутатом Государственной Думы по Щекинскому одномандатному избирательному округу № 177 Тульской области, выдвигался избирательным объединением КПРФ.

Иван Дмитриевич Худяков умер вечером 30 апреля 2016 года. Церемония прощания была утром 2 мая 2016 года в храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Тулы Тульской области.

Награды и звания 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «Ветеран труда», 1986 год
 Почётный гражданин Тульской области — 16 июля 2007 года подписано постановление Губернатора Тульской области о награждении. За выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией и Тульской областью, высокий личный авторитет, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Тульской области.
 Медаль «Трудовая доблесть» III степени, Тульская область, 2013 год
 Юбилейная медаль «300-летие начала государственного оружейного производства в городе Тула», Тульская область, 2012 год

Примечания 

Выпускники Тульского суворовского военного училища
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Выпускники Тульского государственного университета
Члены КПРФ
Почётные граждане Тульской области
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Персоналии:Тульский оружейный завод
Депутаты Тульской областной думы
Депутаты Тульского городского совета